|-
| 95401 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95402 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95403 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95404 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95405 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95406 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95407 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95408 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95409 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95410 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95411 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95412 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95413 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95414 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95415 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95416 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95417 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95418 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95419 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95420 - || || 5 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95421 - || || 8 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95422 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95423 - || || 9 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95424 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95425 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95426 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95427 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95428 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95429 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95430 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95431 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95432 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95433 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95434 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95435 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95436 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95437 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95438 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95439 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95440 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95441 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95442 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95443 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95444 - || || 14 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95445 - || || 5 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95446 - || || 6 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95447 - || || 6 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95448 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95449 - || || 7 de febrer, 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 95450 - || || 8 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95451 - || || 7 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95452 - || || 7 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95453 - || || 9 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95454 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95455 - || || 10 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95456 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95457 - || || 12 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95458 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95459 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95460 - || 2002 DR || 17 de febrer, 2002 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 95461 - || || 21 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 95462 - || || 16 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95463 - || || 16 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95464 - || || 19 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95465 - || || 19 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95466 - || || 19 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95467 - || || 20 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95468 - || || 20 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95469 - || || 22 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95470 - || || 20 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95471 - || 2002 EE || 3 de març, 2002 || Farpoint || G. Hug
|-
| 95472 - || || 5 de març, 2002 || Farpoint || Farpoint
|-
| 95473 - || || 6 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95474 - || || 10 de març, 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 95475 - || || 10 de març, 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 95476 - || || 11 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95477 - || || 14 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95478 - || || 14 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95479 - || || 3 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95480 - || || 5 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95481 - || || 6 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95482 - || || 6 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95483 - || || 9 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95484 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95485 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95486 - || || 5 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95487 - || || 5 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95488 - || || 10 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95489 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95490 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95491 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95492 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95493 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95494 - || || 11 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95495 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95496 - || || 11 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95497 - || || 11 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95498 - || || 11 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95499 - || || 10 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95500 - || || 11 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
5